Gutes Design steht für:

 Gutes Design (DDR), staatliche Auszeichnung von hervorragend gestalteten Produkten in der DDR, vergeben von 1978 bis 1990
 Zehn Thesen für gutes Design, Kurzform eines Design-Manifests von Dieter Rams aus den 1970er Jahren